Grades steht für:

 Ortschaft Grades (Gemeinde Metnitz) in der Gemeinde Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Katastralgemeinde Grades in Kärnten
 ehemalige Gemeinde Grades in Kärnten
 ehemaliger Steuerbezirk Grades, Kärnten
 Schloss Grades in Metnitz
 Grades (Wuppertal), Wohnplatz in Wuppertal-Dönberg